Le cocher est le conducteur d'un coche ou de toute voiture hippomobile ;
 Les poissons cochers ou cochers sont des poissons du genre Heniochus ;
 Le Cocher est une constellation de l'hémisphère nord.